Anastassija Sergejewna Tichonowa (, engl. Transkription Anastasia Tikhonova; * 21. Januar 2001 in Moskau) ist eine russische Tennisspielerin.

Karriere 
Tichonowa begann mit fünf Jahren das Tennisspielen und bevorzugt Hartplätze. Sie spielt vorrangig auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang vier Titel im Einzel und neun Titel im Doppel gewann.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 
 

Tennisspieler (Russland)
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018
Russe
Geboren 2001
Frau